Ignasi Díaz Ferrando, també anomenat Natxo o Ignacio, és un actor de veu valencià que ha participat en nombrosos treballs de doblatge d'anime i pel·lícules, tant en valencià com en castellà. Ha treballat tant en doblatges per al cinema com a produccions de TVV o À punt.

Referències 

Actors de doblatge valencians